Toto je seznam zahrnující české kláštery řádu služebníků Mariiných (servitů), vesměs zaniklé.

 Klášter Jaroměřice nad Rokytnou
 Klášter Konojedy
 Klášter Nové Hrady (ve správě řádu Rodiny Panny Marie)
 Klášter servitů na Bílé hoře
 Klášter servitů na Starém Městě
 Klášter servitů na Novém Městě
 Klášter servitů v Rabštejně nad Střelou

Servitské kláštery
Kláštery v Česku